Ранчо ел Харал има више значења:

 Ранчо ел Харал (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Харал (Калимаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику